David Kelly (1929–2012) ír színész
 David Kelly (1932–2009) Bahama-szigeteki vitorlázó, olimpikon
 David Kelly (1955) amerikai Virgin-szigeteki vitorlázó, olimpikon
 David Kelly (1965) ír válogatott labdarúgó